Reciben el nombre de torre de Ceballos las siguientes casas-torre del linaje Ceballos:

Torre de Ceballos, en Alceda, Cantabria, España.
Torre de Ceballos, en Riaño, Cantabria, España.